Jajurri Lerrnants'k' är ett bergspass i Armenien. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Jajurri Lerrnants'k' ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jajurri Lerrnants'k' är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Jajurri Lerrnants'k'. Runt Jajurri Lerrnants'k' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer sydväst om Jajurri Lerrnants'k'.

Trakten runt Jajurri Lerrnants'k' består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Sjirak